Микшинское сельское поселение — муниципальные образования в России:

 Микшинское сельское поселение — входило в Хиславичский район Смоленской области, упразднено в 2018 году.
 Микшинское сельское поселение — входит в Лихославльский район Тверской области.